Le district de Qujiang (曲江) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Qujiang (衢江) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme